Antonio Santucci – astronomo italiano
Antonio Santucci – filosofo italiano
Antonio Santucci – vescovo cattolico italiano